Der 21. Gran Premio Bruno Beghelli 2016 war ein italienisches Straßenradrennen. Dieses Eintagesrennen startete und endete nach 196,3 km in Monteveglio. Es fand am Sonntag, dem 25. September 2016, statt. Das Radrennen gehörte zur UCI Europe Tour 2016 und war dort in der Kategorie 1.HC eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Radrennen 2016